De Negri puede referirse a:
 Fabrizzio de Negri, un compositor, arreglador y director chileno
 Nadia De Negri, una deportista italiana que compitió en ciclismo de montaña en la disciplina de campo a través
 Pierpaolo De Negri, un ciclista italiano
 Rodrigo Rojas de Negri, un fotógrafo chileno